Араб-Табия — название укреплений в различных османских крепостях:

 Араб-Табия — форт в крепости Силистрия.
 Араб-Табия — форт в крепости Карс.
 Араб-Табия — редут в крепости Плевна.

Примечания